

Patronyme 

 Barbara Greene (1945-), femme politique canadienne en Ontario ;
 Bettye Washington Greene (1935-1995), chimiste afro-américaine ;
 Brian Greene (1963-), physicien américain ;
 Burton Greene (1937-2021), pianiste de jazz américain ;
 Charles Greene (1945-2022), athlète américain ;
  ;
 Clarence Greene (1913-1995), scénariste et producteur de cinéma américain ;
  ;
 Demond Greene (1979-), joueur de basket-ball allemand ;
 Diane Greene (1955-), ingénieure américaine, membre du conseil d'administration de Google ;
 Donald Greene (1914-1997), critique littéraire américain ;
 Donté Greene (1988-), joueur de basket américain ;
 Edward Lee Greene (1843-1915), botaniste américain, dont l’abréviation botanique officielle est Greene ;
 Ellen Greene (1951-), actrice américaine ;
 Gerard Greene (1973-), joueur de snooker nord-irlandais ;
 
 Harold J. Greene (1959-2014), général américain ;
 Henry Greene, navigateur, auteur de la mutinerie contre Henry Hudson en 1611 ;
 Hugh Carleton Greene (1910-1987), journaliste britannique ;
 James Greene (1926-2018), acteur américain ;
 
Joe Greene (1967-), athlète américain ;
 John B. Greene (1832-1856), photographe français ;
 Joshua Greene (19?-), professeur de neurosciences à l'université Harvard ;
 Keith Greene (1938-2021), pilote automobile anglais ;
 Kevin Greene (1962-2020), joueur américain de football américain ;
 Kim Morgan Greene (1960-), actrice américaine ;
 Marjorie Taylor Greene (1974-), femme politique américaine ;
 Mark Greene (1963-), écrivain franco-américain ;
 Mary Greene (19??-1998), religieuse et enseignante canadienne;
  ;
 Merle Greene Robertson (1913-2011), archéologue et chercheuse américaine ;
 Milton Greene (1922-1985), photographe de mode américain ;
 Moya Greene (1954-) femme d'affaires canadienne ;
 Nathanael Greene (1742–1786), général de la Guerre d'indépendance des États-Unis ;
  ;
 Tim Friese-Greene (1955-), producteur, claviériste et guitariste anglais ;
 Richard Greene (1918-1985), acteur britannique ;
 
 Rudy Greene (1926-1976), guitariste et chanteur de rhythm and blues et de rock 'n' roll américain ;
 Stanley Greene (1949-2017), photojournaliste américain ;
 
 Ward Greene (1892-1956), auteur et journaliste américain.

Toponyme 

  : quatorze comtés portent le nom de comté de Greene ;
 Greene, localité du comté de Butler dans l’Iowa ;
 Greene, localité du comté de Kent dans Rhode Island ;
 Greene (Maine) ;
 Greene, ville de l’État de New York ;
 Greene, village de l’État de New York ;
 , sept localités en Pennsylvanie.

Entreprise 
 , cabinet américain d'architecture fondé par les deux frères Henry Mather Greene (1870-1954) et Charles Sumner Greene (1868-1957).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis